Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk
 Onbevlekt Hart van Mariakerk (Brunssum) of Fatimakerk